Бухарево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бухарево — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Бухарево — деревня в Можайском районе Московской области.